Воломша — река в России, протекает в Кадыйском районе Костромской области. Устье реки находится в 49 км по левому берегу реки Нёмда. Длина реки составляет 11 км. В 6 км от устья по правому берегу принимает реку Погорелица.

Исток реки расположен в лесах в 11 км к востоку от посёлка Кадый. Течёт по ненаселённому лесу сначала на север, после впадения Погорелицы поворачивает на запад. Притоки — Погорелица и ручей Безымянный (правые). Впадает в Нёмду у деревни Селище.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от города Кострома до Горьковского гидроузла (Горьковское водохранилище), без реки Унжа, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300412110000014275
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001427
 Код бассейна — 08.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Кадыйского района
Притоки Нёмды